Филаделфия (, ) може да се отнася за:

През древността:
 Филаделфия (Египет), древен град в Египет
 Филаделфия (Азия), древен град в Лидия в Мала Азия
 Филаделфия (Киликия), древен град в Киликия

в Гърция:

 Nea Philadelphia, град, основан от малоазиатски бегълци

В САЩ:
 Филаделфия, град в Пенсилвания
 Филаделфия (Индиана)
 Филаделфия (Мисисипи)
 Филаделфия (Ню Йорк) в Ню Йорк

Други:
 Филаделфия, старото име на Аман, Йордания.

Вижте също 
 Филаделф (пояснение)